Madame X – sztuka Alexandre’a Bissona
 Madame X – film z 1916
 Madame X – film z 1920
 Madame X – film z 1929
 Madame X – film z 1937
 Madame X – film z 1966
 Madame X – album muzyczny Madonny
 Madame X – obraz Johna Singera Sargenta